ТЩЗ — многозначная аббревиатура:
 ТЩЗ — Талданский щебеночный завод (Амурская область)
 ТЩЗ — Тайгинский щебеночный завод (Челябинская область)

См. также 
  — аббревиатура латиницей